Romanisering kan syfta på:

 Romanisering (assimilering) –  i vilken utsträckning ett folk kände och betedde sig som romare
 Romanisering (lingvistik) –  inom lingvistiken en representation av skriven text eller tal återgiven genom det romerska/latinska alfabetet